Misson (Landes), gemeente in het Franse departement Landes.
 Misson (Nottinghamshire), plaats in het Engelse graafschap Nottinghamshire.